Ахсуйский район (Ахсуинский; () — административная единица в центральном Азербайджане. Административный центр — город Ахсу.

География 

Район исторически входящий в территорию Ширвана расположен на 156 км к западу от города Баку, на шоссейной дороге Баку-Казах. Ахсуйский район на западе и северо-западе граничит с Исмаиллинским районом, на северо-востоке и востоке — с Шемахинским районом, на юге — с Кюрдамирским и Гаджигабульским районами.

Рельеф района горный, предгорный и равнинный. Горная часть расположена на высоте 700—1000 м от уровня мирового океана. Для горных зон с реками, ущельями и оврагами характерен сложный рельеф. Мелкие серые горы, начиная с берегов Геокчая до Пирсаатчая, образуют Ширванский горный хребет. На этих участках, состоящих из невысоких гор, в направлении запад-восток простираются Хингарские, Гюрджуванские, Нуранские, Кяркиджские, Геседские, Лянгябизские луга. Северная граница Ширванской долины называется Гарамярьям ясамалы, а участок выхода Гирдыманчая на Ширванскую долину называется Ханчобанской долиной.

Расположение Ахсуйского района на южных слонах Большого Кавказа оказывает большое влияние на его климат. Климат этого региона состоит из полупустынного, сухого (юг) типа климата с умеренно-теплой зимой и умеренно теплого (север) типа климата с засушливым летом. Зима бывает засушливой, солнечной, с малым количеством осадков (снега).

Почвы горно-бурые, горно-лесные, горно-серо-коричневые, светло-коричневые и серые.

В горах есть леса и кустарники. Знаменитый цветок Хары бюльбюль, один из символов Карабаха, также встречается в горных районах Ахсу.

В районе встречаются медведи, шакалы, барсуки, волки, лисы, дикие кабаны и другие животные, из птиц можно встретить фазанов, а из представителей рептилий встречается опасная и ядовитая гюрза.

Среднегодовая температура воздуха равна 13-14 С. Среднемесячная влажность в течение года бывает 50-81 %. Среднегодовое количество осадков — 400 600 мм.

История 
Аббас-Кули-ага Бакиханов в своей книге отмечает, что в 1735 году Надир Шах переселил население Шамахи в основанный им новый город, расположенный на берегу реки Ахсу. В настоящее время название города Ахсу, являющегося районным центром, в некоторых источниках указывается как Новая Шамаха. Это связано с переселением населения Шамахи в Ахсу. С этого времени исторический город Шамаха назывался Старая Шамаха, а Ахсу - Новая Шамаха. Название города, существовавшего в XVIII веке, было взято из названия «Ахсучай» и во многих источниках город назывался Ахсу.
Развалины города Ахсу «Хараба шехер» (Разрушенный город), хранившие историю XVIII века, находятся на юге современного города Ахсу.

Район создан 8 октября 1943 года. В 1963 году он был ликвидирован и передан в состав Кюрдамирского района, а в 1965 году вновь стал отдельным административным районом.

Население 
По данным Государственного комитета статистики, по состоянию на 2018 год население города составляло 79 200 человек, что увеличилось на 16 100 человек (около 25,5 %) с 63 100 человек в 2000 году. 39 800 человек составляют мужчины, 39 400 — женщины. Более 27,3 % населения (около 21 700 человек) составляют молодые люди и подростки в возрасте от 14 до 29 лет.

Самые крупные по численности муниципалитеты — Кендоба, Арабушагы, Гегели, Карагоюнлы, Кялва. Всего в районе 78 сёл, включая Дильман, Ингар, Ханбулаг, Кялва, Ленгебиз и Нюйди.

Национальный состав 
Подавляющее большинство жителей района составляют — азербайджанцы. На втором месте лезгины, на третьем турки.

Культура 
Мавзолей Шейх-Дурсуна, расположенный в 3 км от города Ахсу, был построен в 1457 году. Фасад мавзолея шейха Мезида был украшен разноцветной мозаикой. Белый мавзолей на юго-западе города, руины XVIII века на востоке Агсу и Девичья башня в грузинской деревне считаются интересными объектами для туристов. Ахсуйский район является родиной ковров Биджо, одной из жемчужин истории азербайджанской культуры, известной как самая известная композиция Ширванской ковровой школы. Ковры Биджо теперь названы в честь деревни Биджо, которая является частью административно-территориальной единицы района. Ковры Биджо, которые имеют очень древнюю историю, позже производились в других известных центрах ковроткачества в Гойларе, Пирхасанли и Ширване, а также в Губе и Иране, помимо Биджо. Ковры Биджо, вывозились из Азербайджана в Нижний Новгород во второй половине XIX века. Ковры Биджо в настоящее время доступны в Канаде, США, Чехии, России, Турции, Италии, Великобритании и других странах. В 2014 году при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики в селе Биджо был запущен курс профессиональной подготовки «Ковров».

В октябре 2019 года историческая территория Агсуинского района «Средневековый город Агсу» объявлена Государственным историко-культурным заповедником.

Экономика 
Ахсуйский район является сельскохозяйственным районом. Скотоводство, растениеводство, хлопководство, плодоводство и овощеводство являются важнейшими отраслями экономики района. 75,2 % или 76742 га его территории пригодны для сельского хозяйства, 46,3 % или 35550 га составляют пахотные земли.

В результате проведенных аграрных реформ по инициативе общенационального лидера Гейдара Алиева и под его руководством 36184 га пахотных земель были безвозмездно переданы многолетним собственникам. Имущество совхозов и колхозов на сумму 17,8 млрд. Манатов (3,6 млн. Манатов) было приватизировано, а владельцам было дано разрешение на приобретение акций. 98-100 % продукции района, розничный товарооборот, платные услуги приходится на долю негосударственного сектора.

Основой хозяйственной деятельности района является сельскохозяйственная продукция. Более 70 % населения региона заняты сельскохозяйственным производством. В настоящее время в регионе стремительно развивается зерноводство, хлопководство, садоводство, овощеводство и животноводство. В области в основном выращивает зерно, хлопок, картофель, дыни, подсолнечник, гранат, виноград и другие растительные продукты. Развитие животноводства значительно возросло после процесса приватизации животноводства в регионе в связи с аграрными реформами в стране. Потребность населения области в мясных продуктах оплачивается за счет животных, выращиваемых на территории района. В последнее время производство продукции птицеводства значительно увеличилось.

Сельское хозяйство 

Основу экономики района составляет сельское хозяйство. В 2007 году выпуск основной продукции составил 55879,9 тысяч манат, из них 36685,8 тысяч манат или 66 % попадает на долю сельского хозяйства. Произведены были продукции растениеводства стоимостью 21644 тысяч манат, также продукции животноводства стоимостью 15042 тысяч манат.

Птицеводство 
В Государственной Программе «О социально-экономическом развитии регионов Азербайджанской Республики» (2004—2008 гг.) было также предусмотрено развитие птицеводства в районе. Во всех зонах население занимается птицеводством. В районе 3 частных инкубационных цеха посезонно осуществляют свою деятельность.

Уделяется серьёзное внимание развитию птицеводства промышленным путём. На территории деревни Мусабейли с 2005-го года действует ООО «Шабан — Птицеводство». На этом производстве птиц разводят для убоя. В первой четверти текущего года было выращено 10 тысяч голов птиц, из них 7000 голов проданы.

Животноводство 
В районе динамично развивается животноводство. Животных разводят с целью получения молока и для убоя. Двое физических лиц создали скотоводческие хозяйства (в том числе одно физическое лицо- буйволиное хозяйство), а одно юридическое и трое физических лиц организовали овцеводческие хозяйства.

В семейно-сельских и других формах хозяйств идет интенсивное развитие скотоводства. На 1 июля 2008 г по району количество крупного рогатого скота составило 39235 голов, а овец и коз- 149676 голов. Соответственно увеличилось производство скотоводческой продукции, и таким образом, было получено 3939 тонн мяса (в живом весе), 23302 тонны молока и 274 тонны шерсти.

Растениеводство 
В районе выращивают пшеницу, ячмень, клевер, кукурузу, подсолнечник, бахчевые культуры, овощи, сахарную свеклу, картофель, хлопок, виноград, гранат и другие растительные культуры.

В 2007 году в районе частными хозяйствами и отдельными собственниками земли было произведено 80018 тонн зерна (на участке 27520 га), 1032,1 тонны хлопка, 311,4 тонны картофеля, 1818,6 тонн овощей, 3932,2 тонны бахчевых культур, 5053 тонны фруктов. В районе производство зерна на 15 июля текущего года составило 81,6 тысяч тонн, что больше прошлогоднего показателя на 1600 тонн. Показатель урожайности достиг 29,3 центнера.

См. также 
 Районы Азербайджана

Примечания

Ссылки 
 

Районы, образованные в 1943 году
 
Появились в 1943 году в СССР
1943 год в Азербайджане